XXV чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Испании с 1 по 19 декабря 2021 года. Впервые в истории на чемпионате мира выступали 32 команды (на турнире 2019 года играли 24 сборные). Испания впервые принимала чемпионат мира по гандболу среди женщин.

Чемпион мира 2019 года сборная Нидерландов защищала свой титул и не смогла пробиться в четвертьфинал.

Арены 
Чемпионат мира пройдет в следующих городах: Кастельон, Гранольерс, Лирия, Торревьеха. Арена Palau d’Esports de Granollers, расположенная недалеко от Барселоны, принимала матчи гандбольного турнира Олимпийских игр 1992 года.

Квалификация

Команды — участники турнира 

* Каждый хозяин Олимпийских игр, начиная с этого чемпионата мира, получает право на участие в двух ближайших чемпионатах мира.

Жеребьевка 
Жеребьевка состоялась 12 августа 2021 года в Кастельон-де-ла-Плана (Испания).

Посев команд 
Посев был объявлен 8 августа 2021 года. Как организатор, Испания имела право выбирать свою группу. Посев и жеребьёвка были произведены в отсутствии информации об участниках от стран Азии, Северной и Южной Америки и обладателей Wild card.

Рефери 
Было выбрано 18 пар рефери:

Соревнования

Предварительный раунд 
Время указано местное (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Президентский кубок 
Время указано местное (UTC+1).

Группа I

Группа II

Матч за 31-е место

Матч за 29-е место

Матч за 27-е место

Матч за 25-е место

Основной раунд

Группа I 

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+1).

Группа II 

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+1).

Группа III 

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+1).

Группа IV 

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+1).

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение 
Места с 1 по 4 и с 25 по 32 будут определяться плей-офф или нокаутом. Проигравшие в четвертьфинале будут занимать 5-8 места в зависимости от места в основном раунде, набранных очков и разницы мячей. Команды, занявшие третье место в основном раунде, будут занимать места с 9-го по 12-е, команды, занявшие четвёртое место в основном раунде, будут занимать места с 13-го по 16-е, команды, занявшие пятое место в основном раунде, будут занимать места с 17-го по 20-е, а команды, занявшие шестое место, будут занимать места с 21-го по 24-е. В случае равенства набранных очков учитывается разница мячей основного раунда, затем количество забитых мячей. Если команды по-прежнему равны, учитывается количество очков, набранных в предварительном раунде, затем учитывается разница мячей и затем количество голов, забитых в предварительном раунде.

Символическая сборная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
2021 год в гандболе
Чемпионаты мира в Испании
Спорт в Испании в 2021 году
Декабрь 2021 года
Чемпионаты мира в 2021 году
Международные соревнования по гандболу в Испании